Guppy – seria ciężkich samolotów transportowych produkowanych przez Aero Spacelines
 Aero Spacelines Pregnant Guppy
 Aero Spacelines Super Guppy
 Aero Spacelines Mini Guppy
 GUPPY – amerykański program modernizacji okrętów podwodnych